Heisterman von Ziehlberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Heisterman von Ziehlberg (1833–1901), fürstlicher Domänenrat, Autor und Landtagsabgeordneter im Herzogtum Anhalt
 Gustav Heisterman von Ziehlberg (1898–1945), deutscher Generalleutnant sowie Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944